Jazz steht für:

 Jazz, Musikrichtung
 Jazz (Album), Studioalbum der Rockgruppe Queen (1978)
 Jazz (Henri Matisse), Künstlerbuch von Henri Matisse (1947)
 Jazz (Mainboard), Mainboardstandard
 Jazz (Roman), Roman von Toni Morrison (1992)
 Jazz (Zug), Baureihe elektrischer Triebzüge
 Jazz, anderer Name für die Kletterrose Naheglut
 Jazz, Markenbezeichnung der Apfelsorte Scifresh
 Jazz – Die Zeitschrift, die es trotzdem gibt, Schweizer Zeitschrift für Jazzmusik
 Honda Jazz, Kleinwagen-Modellreihe von Honda
 Pesa Jazz, Straßenbahn-Gelenkwagen
 Utah Jazz, US-amerikanische Basketball-Mannschaft

Siehe auch:
 Jazz Jackrabbit, Spieleserie